Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Gastein Ladies 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Francouzka Alizé Cornetová, která se před zahájením turnaje odhlásila.

Singlový titul si připsala nenasazená rakouská tenistka Yvonne Meusburgerová, která ve finále zdolala českou hráčku Andrea Hlaváčkovou ve dvou setech 7–5 a 6–2. Třetí finálovou účast na okruhu WTA proměnila Meusburgerová v premiérový titul. Pro Hlaváčkovou utkání představovalo první singlové finále v nejvyšší úrovni ženského profesionálního tenisu.

Nasazení hráček 
  Mona Barthelová (2. kolo, skreč)
  Annika Becková (čtvrtfinále)
  Irina-Camelia Beguová (2. kolo)
  Andrea Petkovicová (1. kolo)
  Kiki Bertensová (1. kolo)
  Chanelle Scheepersová (2. kolo)
  María Teresa Torrová Florová (1. kolo)
  Karin Knappová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 

| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= T Mrdeža
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= E Svitolina
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= M Hončová
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= AK Schmiedlová
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= C Scheepers
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= M Barthel
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=3r
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= L-M Moser
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= A Hlaváčková
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= V Golubic
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=0

| RD2-seed05=
| RD2-team05= P Martić
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Gastein Ladies
Tenis v Rakousku v roce 2013
WTA Tour 2013